A Harsziésze (ḥr-s3-3s.t, Hór-sza-Iszet) ókori egyiptomi férfinév. Jelentése: „Hórusz, Ízisz fia.” Változata: Sziésze.

 Harsziésze, Ptah főpapja I. Paszebahaenniut alatt; Anhefenszahmet genealógiájáról és egy, a Louvre-ban őrzött genealógiáról ismert (XXI. dinasztia)
 Harsziésze, felső-egyiptomi uralkodó a XXII. dinasztiával egyidőben
 Harsziésze, Ámon főpapja II. Oszorkon és I. Pedubaszt alatt (XXIII. dinasztia)
 Harsziésze, Ámon második prófétája
 Harsziésze, Ptah főpapja Pami uralkodása alatt (XXII. dinasztia)
 Harsziésze, Szebennütosz helyi fejedelme, csak Assur-bán-apli hadjárataival kapcsolatos feljegyzés említi
 Harsziésze, vezír (XXVI. dinasztia)
 Harsziésze, Ré főpapja, Mehitenweszhet királyné apja; talán azonos az előzővel
 Harsziésze, őslakos egyiptomi uralkodó, fellázadt VIII. Ptolemaiosz ellen

Források

Ókori egyiptomi nevek